Cratere Slipher – cratere lunare
Cratere Slipher – cratere su Marte